Prochnow ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Prochnow (* 1982), deutscher Triathlet
 Christoph Prochnow (* 1942), deutscher Autor
 Dieter Prochnow (* 1939), deutscher Schauspieler
 Johann Dettloff Prochnow (1814–1888), Pfarrer und Missionar
 Julian Prochnow (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Jürgen Prochnow (* 1941), deutscher Schauspieler